Mola (12. század) katalán trubadúr
 Mola, a holdhalfélék családjának egyik neme
 Mola, közép-amerikai női viseletdarab
 Mola salsa, a Vesta-szüzek szent süteménye
 MOLA, a Mars Global Surveyor magasságmérő műszere (Mars Orbiter Laser Altimeter)
Földrajz
Alcocero de Mola spanyolországi város
Mola di Bari olaszországi város